Insein (okręg miejski)
 Insein (więzienie)